Bonnet (Meuse) — comuna da Lorena, França
Tudor bonnet — tipo de chapéu

Desambiguação